Standing Bear ist der Name folgender Indianerhäuptlinge:

 Standing Bear (Ponca) (1829–1908), Häuptling der Ponca
 Henry Standing Bear (um 1874–1953), Häuptling der Oglala
 Luther Standing Bear (1868–1939), Häuptling der Oglala